Stefan Iten est un footballeur suisse, né le  à Zurich en Suisse.

Stefan Iten évolue depuis 2015 au FC Uster, où il occupe le poste de défenseur.

Biographie

Carrière

Palmarès 
 Suisse -17
 Champion d'Europe des moins de 17 ans : 2002

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Sportif zurichois
Joueur du FC Wohlen
Joueur du FC Vaduz
Joueur du FC Winterthour
Naissance en février 1985
Naissance à Zurich